El término Mayabeque puede referirse a:

 Río Mayabeque 
 Playa Mayabeque
 Provincia de Mayabeque
 Güines#Leyenda del Mayabeque